Okręty US Navy o nazwie USS "San Juan", pochodzącej, w przypadku drugiego i trzeciego okręty, od miasta San Juan:
 Pierwszy "San Juan" (SP-1352) został nabyty przez Marynarkę od firmy San Juan Packing Company z Seattle i był używany jako trałowiec i okręt patrolowy podczas I wojny światowej. Nosił taką nazwę w momencie przejęcia od firmy cywilnej.
 Drugi "San Juan" (CL-54) był krążownikiem przeciwlotniczym typu Atlanta, który służył podczas II wojny światowej.
 Trzeci "San Juan" (SSN-751) był okrętem podwodnym typu Los Angeles, który jako pierwszy został wybudowany jako "ulepszony", zdolny do operacji podlodowych.
San Juan